Schleuniger steht für:

 Schleuniger, ein Schweizer Technologieunternehmen und Ausrüster 
 Schleuniger (Tanz), ein Volkstanz im Salzkammergut

Schleuniger ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Xaver Schleuniger (1810–1880), Schweizer Geodät und Unternehmer
 Johann Nepomuk Schleuniger (1810–1874), Schweizer Lehrer, Politiker, Journalist, Redakteur und Verleger